Аккинени — южноиндийская фамилия. Большинство современных «кровных» носителей происходят из Мадрасского президентства Британской Индии или выделившегося из него штата Андхра-Прадеш современной независимой Индии. Известные носители:

 Аккинени Нагесвара Рао (1923 или 1924—2014), часто упоминается по инициалам ANR — индийский актёр и продюсер, один из «столпов» кинематографа телугу, лауреат высшей индийской кинопремии имени Пхальке.
Его потомки и родственники
 Аккинени Венкат — продюсер кинематографа телугу, сын ANR.
 Аккинени Нагарджуна (род. 1959) — актёр и продюсер кинематографа телугу, сын ANR.
 Амала Аккинени (род. 1968), более известная под мононимом  — индийская актриса, вторая жена Аккинени Нагарджуны.
 Аккинени Нага Чайтанья (род. 1986), более известный просто как Нага Чайтанья — актёр кинематографа телугу, сын Аккинени Нагарджуны от первого брака, внук ANR.

Другие известные носители
 Аккинени Лакшми Варапрасада Рао (1908—1994), более известный как  — индийский актёр, продюсер и режиссёр, лауреат премии Пхальке.
  — продюсер и глава Prasad Studios, Prasad Art Pictures, Prasads IMAX и L V Prasad Eye Institute, основанных его отцом Л. В. Прасадом.
 , чаще упоминаемый как А. Сандживи — индийский режиссёр, монтажёр и сценарист. Брат Л. В. Прасада.
  (род. 1952) — индийский киномонтажёр, лауреат ряда кинопремий за лучший монтаж, в том числе восьми Национальных кинопремий Индии. Сын А. Сандживи.